Перо́вский проезд —  улица второстепенного назначения в ЮВАО города Москвы, на границе территорий Нижегородского района и района Лефортово.

Описание 
Перовский проезд проходит по северной границе Рогожского поселка и микрорайона Смирновский. Улица начинается перекрестком со Старообрядческой улицей и заканчивается тупиком у железнодорожного полотна подъездного пути завода «Москабельмет». Длина Перовского проезда составляет 668 метров. 
Перовский проезд пересекает Шепелюгинскую, Душинскую и Подъемную улицы

Происхождение названия 
Перовский проезд был назван в XIX веке по своему направлению на восток к селу Перово.

Здания и сооружения

Дома по улице 
Всего по Перовскому проезду — 55 домов
 Дома 2а стр 1-3 
 Дома 3 стр 1,2,4,5,6,9
 Дома 3 стр 10,12,13,15-18,20,21,23,24
 Дом 3 стр 35
 Дома 3 стр 90-92, 94-97, 99
 Дома 3 стр 100, 103-105
 Дом 4с1
 Дом 4с2 — ООО «НИИЭМИ» (Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий)
 Дом 4с3
 Дом 4с4
 Дом 4с5
 Дом 4с6 
 Дом 6а
 Дом 6с1
 Дом 7:
 Мировой судья судебного участка № 272 района Лефортово 
 Мировые судьи судебного участка № 271 района Лефортово 
 Судебный участок № 406 Нижегородского района 
 Дом 7с2
 Дом 9 — ООО «НИИЭМИ» 
 Дом 9с2
 Дом 35 — ОАО «Институт пластмасс имени Г.С.Петрова» 
 Дома 54, стр 4,5а,7-9
 Дома 54, стр 10,11,14,19

Организации

НИИПМ 
Основная статья: НИИПМ имени Петрова

Институт пластических масс был открыт в апреле 1943 года на базе МЭЗ ПМ как научно-исследовательский институт промышленности пластмасс и смол. В 1982 году Институт Пластмасс получил имя профессора Григория Семеновича Петрова.

НИИЭМИ 
Основная статья: НИИЭМИ 
Институт эластомерных материалов и изделий учреждён приказом № 1204 от 13.04.1930 г. высшим Советом Народного хозяйства Советского Союза. В настоящее время НИИЭМИ занимается  исследованиями уникальных и композиционных материалов из эластомеров.

Транспорт

Наземный транспорт 
Транспортная инфраструктура на Перовском проезде развита на низком уровне. Практически все маршруты общественного транспорта, проходящие поблизости, проложены по близлежащим или соседним улицам.
По проезду проходят автобусы 340: / — Смирновская улица и  567:  — / — Смирновская улица, 25
Недалеко от проезда, по Старообрядческой и Подъемной улицам проходят маршруты 759: Карачарово — Платформа Фрезер —  — Смирновская улица и 805: Карачаровский путепровод —  —  — Центр обслуживания населения

Ближайшие станции метро 
 Авиамоторная (Калининско-Солнцевская линия) и Авиамоторная (Большая кольцевая линия) (будут соединены переходом):
От пересечения с Душинской улицей — 1,5 км по Душинской и Шоссе Энтузиастов; 1,07 км (по прямой)
От пересечения с железнодорожным полотном подъездного пути завода «Москабельмет» — 958 м (по прямой)

Железнодорожный транспорт 
 Платформа Авиамоторная (Казанское направление МЖД):
От пересечения с Душинской улицей — 1,76 км по Душинской и Шоссе Энтузиастов; 1,18 км (по прямой)
От пересечения с железнодорожным полотном подъездного пути завода «Москабельмет» — 1,03 км (по прямой)
Платформа Калитники (Курское направление МЖД):
От пересечения со Старообрядческой улицей — 786 м (по прямой)
 Платформа Москва-Товарная (Курское направление МЖД):
От пересечения со Старообрядческой улицей — 1,1 км (по прямой)

Интересные факты 
 Дом 3, строения с 1 по 100 по Перовскому проезду находится по другую сторону железнодорожных путей и стоит вдали от самой улицы: здание расположено на Первом Кабельном проезде.

См. также 
 Рогожская слобода
 Лефортово (район Москвы)
 Нижегородский район (Москва)
 Список улиц Москвы

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 Перовский проезд на apartment.ru
 Перовский проезд на orgpoisk.ru

Примечания 

Проезды Москвы